Köppen steht für:
 Köppen (Adelsgeschlecht), preußisches Adelsgeschlecht
 (52295) Köppen, Asteroid
 Köppen Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Köppengletscher

Köppen oder Koeppen ist der Familienname folgender Personen:

Namensträger

A 
 Adolf Otto Koeppen (1902–1972), deutscher Maler, Grafiker und Karikaturist
 Albert Koeppen (1822–1898), deutscher Rechtswissenschaftler und Rechtshistoriker 
 Andreas Koeppen (* 1961), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Itzehoe
 Anna Köppen (1881–1965), deutsche Fotografin
 Anne-Marie Koeppen (1899–1940), deutsche Schriftstellerin
 Arndt Koeppen (1946–2018), deutscher Jurist und Staatssekretär (CDU)
 Arnold Koeppen (1875–1940), deutscher Lehrer und Schriftsteller

B 
 Bernd Köppen (1951–2014), deutscher Pianist, Organist und Komponist

C 
 Carl Koeppen (1833–1907), deutscher Feldwebel, Ausbilder in Japan 1868–1872
 Carl Koeppen (Bauunternehmer) (1844–1930), deutscher Bauunternehmer

D 
 Daniel Joachim Köppen (1736–1807), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Autor und Schulreformer

E 
 Edlef Köppen (1893–1939), deutscher Schriftsteller und Rundfunkredakteur
 Ernst Köppen (1918–1989), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

F 

 Fritz Köppen (* 1935), deutscher Leichtathlet

G 
 Gina Köppen (* 1998), deutsche Volleyballspielerin
 Gustav von Köppen (1821–1896), deutscher Generalleutnant

H 
 Hannes Köppen (* 1957), deutscher Triathlet

 Heinrich Köppen (1822–1883), preußischer Generalmajor
 Hermann III. Köppen († 1444), deutscher Geistlicher, Bischof von Schwerin

J 
 Jan Köppen (* 1983), deutscher Fernsehmoderator und DJ
 Jens Koeppen (* 1962), deutscher Politiker (CDU)
 Jens Köppen (* 1966), deutscher Ruderer

K 

 Kerstin Köppen (* 1967), deutsche Ruderin

M 
 Martha Köppen-Bode (1866–1958), deutsche Schriftstellerin und Politikerin (CSVD)
 Martina Koeppen (* 1967), deutsche Politikerin (SPD, Bürgerschaftsabgeordnete Hamburg)

N 
 Nikolaus Köppen (1668–1739), deutscher Orientalist

P 
 Paul Köppen (1900–1958), deutscher Motorradrennfahrer
 Peter von Köppen (Pjotr Iwanowitsch Köppen; 1793–1864), russischer Geograph

R 
 Rudi Köppen (* 1943), deutscher Hochspringer

S 
 Sandra Köppen-Zuckschwerdt (* 1975), deutsche Judokämpferin und Sumoringerin

T 
 Theo Köppen (* 1953), deutscher Schriftsteller
 Theodor Köppen (1828–1903), deutscher Maler

W 
 Walter Koeppen (1877–1933), deutscher Architekt und Baubeamter
 Werner Koeppen (1910–1994), deutscher SA-Führer
 Wladimir Köppen (1846–1940), deutscher Meteorologe, Klimatologe, Geograph und Botaniker

 Wolfgang Koeppen (1906–1996), deutscher Schriftsteller

Siehe auch 
 Köppe
 Koppen (Begriffsklärung)

Familienname
Deutscher Personenname